Люньи ():
 Люньи (Сона и Луара) — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Люньи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.